Simon Hansen har flere betydninger:

 Simon Hansen (atlet) (født 1998) – dansk atlet, primært sprinter, og OL-deltager i 2020
 Simon Hansen (borgmester) (født 1985) – dansk socialdemokratisk politiker, borgmester i Guldborgsund Kommune fra 2022